Entre deux mondes est le titre français de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 , film d'Edward A. Blatt sorti en 1944 ;
 Entre deux mondes, documentaire tourné en 1960 par Pierre Acot-Mirande ;
 Entre deux mondes (), film de Fabio Conversi sorti en France en  2001 ;
 Entre deux mondes, film germano-afghan de Feo Aladag sorti en 2014.

Musique 
 Entre deux mondes... En équilibre, premier album solo de Najoua Belyzel sorti en 2006.

Voir aussi